Первая футбольная лига 1964/1965 () — 7-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 5 сентября 1964 года и закончился 13 июня 1965 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Статистика лиги на mackolik.com 
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1964/1965
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1964 году
Спорт в Турции в 1965 году